

Musica
 Awake – album del 1994 dei Dream Theater
 Awake – album del 1996 dei Klinik
 Awake – album del 1997 dei Crematory
 Awake – album del 2000 dei Godsmack
 Awake – album del 2000 di George Acosta
 Awake – album del 2003 dei Bleed the Dream
 Awake: The Best of Live – album del 2004 dei Live
 Awake – album del 2005 dei L'Arc~en~Ciel
 Awake – album del 2006 di Josh Groban
 Awake – album del 2009 di Julian Marley
 Awake – album del 2007 di Secondhand Serenade
 Awake – album del 2009 dei Skillet
 Awake? – album del 2009 degli Zao
 Awake – album del 2014 di Tycho
 Awake – album del 2017 degli Illenium
 Awake – album di Alison Wonderland del 2018
 Awake – singolo del 2009 dei Donkeyboy
 Awake – canzone degli Asia dal loro album del 2001 Aura
 Awake – canzone dei Black Rebel Motorcycle Club dal loro album del 2001 B.R.M.C.

Cinema
 Awake – film del 2005 diretto da David Frank Gomes
 Awake - Anestesia cosciente (Awake) – film del 2007 diretto da Joby Harold
 Wake Up - Il risveglio (Awake) – film del 2019 diretto da Aleksandr Chernyaev
 Awake – film del 2021 diretto da Mark Raso

Televisione
 Awake – serie televisiva statunitense

Altro
 Awake! – rivista pubblicata in Italia dai Testimoni di Geova con il titolo Svegliatevi!